Мото Гран-Прі Аргентини 2016 року, офіційна назва Gran Premio Motul de la República Argentina — другий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 1-3 квітня 2016 року на треку Термас де Ріо Ондо в Аргентині. Перший і єдиний етап чемпіонату, що відбувся у Південній Америці.

MotoGP

Результати гонки 
Напередодні етапу в команді «Octo Pramac Yakhnich» відбулись зміни: травмованого Даніло Петруччі замінив тест-пілот Ducati Мікеле Пірро.

Ще під час вільної практики у п'ятницю стало зрозуміло, що поверхня треку є брудною та не забезпечує достатнього зчеплення коліс мотоциклів з асфальтом, що становить небезпеку. Тому дирекцією гонки було прийнято рішення про зменшення загальної дистанції гонки з 25 до 20 кіл, а гонщиків зобов'язали обов'язково змінити мотоцикл на 9-11 колах, аналогічно, як на Гран-Прі Австралії-2013.

Зі старту гонки в лідери заїзду вирвались гонщики «Ducati Team», Андреа Довіціозо та Андреа Янноне, а також Марк Маркес (команда «Repsol Honda») та Валентіно Россі («Movistar Yamaha MotoGP»). Лідер чемпіонату Хорхе Лоренсо вже з початку заїзду скотився на 6-е місце, але на 4-му колі впав та припинив гонку. В середині першої половини гонки Маркес та Россі дещо відірвались від переслідувачів та до замни мотоциклів здійснили серію взаємних обгонів. Проте після заміни байків ситуація дещо змінилась — Марк почав один за одним штампувати найшвидші кола, натомість Валентіно став з кожним колом відставати від нього. Перезмінка також пішла на користь гонщику «Team Suzuki Ecstar» Маверік Віньялес, який піднявся на третє місце. Однак, за 4 кола до завершення гонки він впав і вибув з боротьби, і цим скористались партнери з «Ducati Team», які зуміли на передостанньому колі випередити Россі та зайняти подіумні місця. Гонка добігала свого кінця, коли на останньому колі Янноне, намагаючись обійти свого колегу Довіціозо, впав, підбивши ще й і його мотоцикл. Оскільки до фінішу залишалось кілька десятків метрів, то Довіціозо підняв мотоцикл і доштовхав його до закінчення дистанції, перетнувши лінію 13-м. Падінням гонщиків «Ducati Team» скористались Россі, який здобув перший подіум у сезоні, та Дані Педроса, який більшість гонки займав 6-7 місця.

Перемога дала змогу Маркесу очолити загальний залік, а падіння Лоренсо опустило його на 4-те місце.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
На відміну від гонок класу MotoGP та Moto3, заїзд у цій категорії склався досить передбачувано. Зі старту у лідери заїзду вирвались чинний чемпіон світу Йоан Зарко, компанію якому склали Сем Лоус, Франко Морбіделлі та Йонас Фольгер. Останній і очолив пелетон, але на третьому колі його випередив Лоус, який лідирував до 13-го кола, доки його не обігнав Зарко. Француз першим і перетнув фінішну лінію, за ним фінішували Лоус та Фольгер. Лідер чемпіонату Томас Лютізберіг перше місце загального заліку, фінішувавши сьомим.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
Перед початком гонки над треком пройшов невеликий дощ, який залишив на асфальті калюжі. Гонщики не могли визначитись з вибором покришок до самого старту гонки. Єдиним гонщиком, який зробив вибір на користь дощових шин став Лівіо Лой, всі інші ж надали перевагу слікам, сподіваючись, що трек протягом гонки висохне. Зі старту гонки лідерство захопив малаєць Хайрул Ідхам Паві, навздогін якому кинувся Лой, в надії відірватись від переслідувачів, допоки асфальт не висох. Темп Паві здавався просто неймовірним, враховуючи те, що він виступав на гладких покришках, тому вже на перших колах перші два гонщика відірвались від решти на 4 секунди. Із групи переслідувачів відокремився ще один малаєць Адам Норродін, який з часом почав наздоганяти Лоя. Паві натомість з кожним колом почав нарощувати свою первагу, збільшивши її до 20 секунд. На 7-му колі Норродін пройшов бельгійця, якого обігнав ще й Хорхе Наварро. На наступному колі останній обігнав Норродіна та вийшов на 2-е місце. Лідер чемпіонату Нікколо Антонеллі в цей час перебував у середині пелетону, а основна боротьба точилась за 4-е місце, в якій взяли участь 6 гонщиків. На останньому колі в передостанньому повороті в боротьбі за 2-е місце Норродін впав та вилетів з треку, але зумів піднятись та доштовхати мотоцикл до фінішної лінії, яку перетнув 11-им. Перемогу ж з понад 20-секундною перевагою здобув Паві, другим став Наварро, а третім, скориставшись падінням Норродіна, став Бред Біндер, який і очолив загальний залік.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Досягнення 
 Перемога Хайрула Ідхама Паві стала першою для представників Малайзії у всіх класах MotoGP. Також він став третім малайцем, які здобули подіум на етапах серії після Зульфамі Хайруддіна (два подіуми в класі Moto3) та Хафіжа Шьяріна (один у класі Moto2). Представник Азії вперше здобув перемогу у класі Moto3 з Гран-Прі Каталонії-2007, коли тріумфував Томойоші Кояма.
 Південноафриканець Бред Біндер очолив загальний залік, ставши першим представником цієї країни з 1981 року, коли Джон Екеролд лідирував в класі 350cc після перших двох етапів.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Аргентини
2016
Аргентина
2016 в аргентинському спорті